Steve Baker (coureur) - Amerikaans motorcoureur
 Steve Baker (voetballer, 1978) - Brits voetballer, verdediger
 Steve Baker (voetballer, 1962) - Brits voetballer, verdediger
 Steve Baker (musicus) - Brits mondharmonica-speler 
 Steve Baker (scenarist) - Frans scenarioschrijver